Brian eller Bryan Edwards kan syfta på bland andra:

* Bryan Edwards (1743–1800), engelsk politiker
 Bryan Edwards (1930–2016), engelsk fotbollsspelare och -tränare
 Brian Edwards (född 1984), amerikansk fotbollsspelare